Gentleman, o gentlemen (gentiluomo in italiano), può riferirsi a:

Cinema 
 Gentlemen – film del 1916 diretto da Edward J. Le Saint
 Gentlemen – film del 2014 diretto da Mikael Marcimain

Musica 
 Gentleman – cantante tedesco
 Gentleman – album di Fela Kuti del 1973
 Gentlemen – album di Guè del 2017
 Gentleman – singolo di Lou Bega del 2001
 Gentleman – singolo del cantante coreano Psy del 2013
 Gentleman – singolo delle The Saturdays del 2013
 Gentlemen – album dei The Afghan Whigs del 1993

Qualifiche 
 Gentleman – uomo dai modi raffinati e dall'atteggiamento impeccabile